Ally (Cantal)
 Ally (Górna Loara)